Haplogruppe Q steht für: 

 eine Haplogruppe der Mitochondrien, siehe Haplogruppe Q (mtDNA)
 eine Haplogruppe des Y-Chromosoms, siehe Haplogruppe Q (Y-DNA)